Jihlava puede estar haciendo referencia a:

 Jihlava, ciudad checa.
 Región de Jihlava, de la que es capital la anterior.
 Jihlava (río)